Селезнёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Селезеневское сельское поселение — в составе Кирово-Чепецкого района

Ленинградская область
Селезнёвское сельское поселение — в составе Выборгского района

Смоленская область
Селезнёвское сельское поселение — в составе Велижского района

Тамбовская область
 Селезневское сельское поселение — в  составе Тамбовского района